San Juan Atzompa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Gregório Atzompa, kommunhuvudort, Puebla, San Gregorio Atzompa, 
 San Juan Atzompa (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar